Sati har flere betydninger:
 Et andet navn for hindugudinden Dakshayani
 Enkebrænding, også kaldt Sati efter ovenstående gudinde
 Sati (The Matrix), i filmen The Matrix Revolutions
 Sati (bog), roman af Christopher Pike
 Sati, Letland
 En meditationsskole oprettet af John Garrie Rōshi
 En anden måde at stave Satis fra egyptisk mytologi